Ветер в лицо:

 Ветер в лицо (фильм, 1930) — не сохранившаяся чёрно-белая драма по спектаклю ТРАМа «Плавятся дни», Совкино, 1930 год. Режиссёры — Иосиф Хейфиц, Александр Зархи.
 Ветер в лицо (фильм, 1977) — СССР. Режиссёр — Абдул Махмудов.
 Ветер в лицо (телесериал) — украинский сериал 2014 года.